Fleischstraße steht für:
 Fleischstraße (Bamberg), siehe Liste der Baudenkmäler in Bamberg/Innere Inselstadt #Fleischstraße
 Fleischstraße (Trier)